Чертеж може да се отнася за:

 Чертеж, документ

Полша 
 Четреж, връх в Бешчади
 Четреж, връх в Нисък Бескид
 Четреж, връх в Пенини
 Четреж, връх в Сондешки Бескид
 Четреж, клиринг при Пивнична-Здрой
 Чертеж, село в Подкарпатско войводство, в Саношки окръг, в Община Санок
 Чертеж, махала в Подляско войводство, в Соколски окръг, в Община Янов

Украйна 
 Чертеж, село в Лвовска област, в Жидачовски район
 Чертеж, село в Закарпатска област, в Ужхорошки район